еПри Джакарты 2022 года () — гонка сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», которая прошла 4 июня на трассе Jakarta International e-Prix Circuit в Джакарте, Индонезия и стала первым еПри Джакарты в истории Формулы E. Победу в гонке одержал Митч Эванс, гонщик команды Jagura Racing.

Свободные заезды 
Весь этап прошёл в один день 4 июня. Первая сессия стартовала в 07:15 по местному времени, вторая — в 09:00 (UTC+7).

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +30…32 °C. Трасса +42…47 °C.

Квалификация началась в 10:40 по местному времени (UTC+7). Жан-Эрик Вернь завоевал рекордную 15-ю поул-позицию, победив в финальной дуэли своего напарника по команде DS Techeetah Антониу Феликса да Кошту.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Робин Фряйнс не смог установить время в квалификации из-за аварии. Допущен к старту.
 Время Антонио Джовинацци было выше 110 % от времени лидера группы. Допущен к старту.
 Паскаль Верляйн получил штраф в пять позиций за вскрытие конвертора.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +29 °C. Трасса +42…40 °C.

Победу в гонке одержал Митч Эванс, гонщик команды Jagura Racing, которая стала для него третьей в сезоне. Вместе с ним на подиум поднялись Жан-Эрик Вернь и Эдоардо Мортара из команды .

Гонка стартовала в 15:03 по местному времени (UTC+7). На старте Эванс попробовал атаковать да Кошту, но да Кошта отбил эту атаку. Верляйн отыграл три позиции. На первом круге попал в аварию Оливер Роуленд, и выехал автомобиль безопасности. Через круг был дан рестарт, да Кошта совершил ошибку, его обогнал Эванс, и к ним подобрался на дистанцию атаки Мортара. На девятом круге Вернь первым активировал режим атаки, Эванс и да Кошта — на следующем, а Мортара не стал этого делать, он остался на второй позиции и смог её удержать до тех пор, пока да Кошта вновь не активировал режим атаки второй раз на 13-м круге. Сам Мортара первый раз активировал режим атаки на 14-м круге, следом за ним на 15-м круге Вернь второй раз заехал на активацию, что позволило Эвансу ненадолго выйти в лидеры. На 20-м круге лидировал Вернь, за ним шли Эванс, Мортара, да Кошта и Верляйн. На 22-м круге Стоффель Вандорн опередил Верляйна за счёт повышенной мощности. На 23-м круге Мортара вновь активировал режим атаки, на следующем круге это сделал Эванс. Кругом спустя Мортара за счёт повышенной мощности обогнал да Кошту и вышел на третью позицию. За счёт более поздней активации режима атаки Эванс смог вплотную подобраться к Верню, а затем на 32-м круге его обогнать и возглавить гонку. Ближе к финишу лидирующие гонщики замедлились, стараясь экономить энергию, и к ним приблизился Мортара, у которого было преимущество по количеству доступной энергии. На последний 40-й круг лидером ушёл Эванс, а Верню пришлось весь круг отбиваться от атак Мортары, но тем не менее он смог сохранить вторую позицию на финише.

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Одно очко за быстрый круг
 Три очка за поул-позицию
 Андре Лоттерер изначально получил штраф в 5 секунд за столкновение с Ником де Врисом, однако команда подала апелляцию, и штраф был отменён

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Индонезии в 2022 году
ЕПри Джакарты